Мікетті () — прізвище італійського походження, яке носили або носять такі особи:

 Габріела Мікетті — аргентинський політик
 Ніколо Мікетті — італійський архітектор і садівник доби бароко
  — італійський художник